Rufus Isaacs (1er Marquis of Reading) (1860-1935), politicien anglais et juriste
 Rufus Isaacs (théoricien des jeux) (1914-1981), mathématicien américain